Il doppio del torneo di tennis TDC'S Women's Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Madison Brengle e Paula Kania che hanno battuto in finale Elena Bovina e Alizé Lim 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tatjana Maria /  Marie-Ève Pelletier (quarti di finale)
Assente

 Lena Litvak /  Yasmin Schnack (quarti di finale)
 Elena Bovina /  Alizé Lim (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

TDC'S Women's Challenger 2012